Albrecht von Brandenburg-Ansbach ist der Name folgender Personen:

 Albrecht von Brandenburg-Ansbach (1490–1568), Herzog von Preußen, siehe Albrecht (Preußen) 
 Albrecht II. (Brandenburg-Ansbach) (1620–1667), Markgraf des Fürstentums Ansbach